Die Wahlen in Palau (General elections) wurden am 4. November 1980 im pazifischen Inselstaat Palau durchgeführt um den Präsident, Vizepräsident, den Senat und das Olbiil Era Kelulau (Parlament) zu wählen. Alle Kandidaten traten als unabhängige an. Haruo Remeliik gewann die Wahlen zum President mit 31,2 % der Stimmen, während Alfonso Oiterong Vizepräsident wurde. Die Wahlbeteiligung lag bei 80 %.

Ergebnisse 
Nach den Wahlen wurden Haruo Remeliik und Alfonso Oiterong am 1. Januar 1981 als Präsident und Vizepräsident vereidigt. Kaleb Udui wurde zum President of the Senate gewählt, Carlos Salii zum Speaker of the House of Delegates.

Präsidentschaftswahlen

Vizepräsident

Senat 
Die 18 unabhängigen Kandidaten des Senats wurden mit 6266 Stimmen gewählt.
Ungültig waren 159 Stimmzettel.

Parlament 
Die 16 unabhängigen Kandidaten des Senats wurden ebenfalls mit 6266 Stimmen gewählt.

Abgeordnete

Einzelnachweise 

Wahl in Palau
Wahl 1980
Legislative (Palau)